El Mango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mango, Paso de Ovejas, 
 El Mango, Gutiérrez Zamora, 
 El Mango, Michoacán de Ocampo, 
 El Mango, Tabasco, 
 El Mango, Tierra Blanca, 
 El Mango, Guerrero, 
 El Mango, Motozintla, 
 El Mango, Mazapa de Madero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar